Kako de Akishino (佳子) (Chiyoda, Tokio; 29 de diciembre de 1994) es una princesa de la familia imperial japonesa, la segunda hija del príncipe Fumihito y su esposa Kiko. Es sobrina del actual emperador de Japón Naruhito y hermana mayor de príncipe heredero Hisahito.

Biografía 
Kako nació el 29 de diciembre de 1994 en Chiyoda. En abril de 2001, comenzó sus estudios en la Escuela Primaria Gakushuin y se graduó en marzo de 2007. Continuó sus estudios de secundaria hasta marzo de 2013. Tiene una hermana mayor, Mako Komuro, y un hermano menor, el príncipe Hisahito de Akishino.

En agosto de 2003, Kako fue a Tailandia como parte de un viaje protocolario con sus padres y hermana para celebrar el 71º cumpleaños de la reina Sirikit y para recibir un condecorado honorario de la Universidad Ubon Ratchathani.

Kako practicó patinaje sobre hielo mientras cursaba la primaria. En 2007, representó al club de patinaje Meiji-jingu Gaien y partició en una competición organizada por la Japan Skating Federation.

En abril de 2013, comenzó sus estudios en la Universidad de Gakushuin. En agosto de 2014, realizó un examen para entrar en la International Christian University (ICU), el alma máter de su hermana mayor. El 2 de abril de 2015, la princesa asistió a la ceremonia de inauguración de la Universidad de Tokio.

En 2017, como parte del programa de estudio en el extranjero de la ICU, Kako viajó al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds. Estudió Interpretación y Psicología como parte del programa. Completó sus estudios en junio de 2018. La princesa domina el lenguaje de signos.

Títulos y tratamientos 
 29 de diciembre de 1994 – presente: Su Alteza Imperial la princesa Kako de Akishino.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (29/12/2014).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Tokio
Princesas de Japón
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI
Personas de Chiyoda